Das Wort Eishockey-Bundesliga bezeichnet:
 Eishockey-Bundesliga, die frühere höchste Eishockey-Spielklasse der Männer in Deutschland
 Deutsche Eishockey Liga, die heutige höchste Eishockey-Spielklasse der Männer in Deutschland, die die Bezeichnung „Eishockey-Bundesliga“ als Beinamen trägt
 die neue 2. Eishockey-Bundesliga in ihrer Premierensaison 1998/99
 Fraueneishockey-Bundesliga, die höchste Spielklasse im deutschen Frauen-Eishockey
 Erste Bank Eishockey Liga, höchste Spielklasse der Männer in Österreich
 Dameneishockey-Bundesliga, die höchste Spielklasse im österreichischen Frauen-Eishockey